Donegan ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Donegan (* 1968), US-amerikanischer Musiker und Musikproduzent
 Dorothy Donegan (1924–1998), US-amerikanische Jazz-Pianistin
 Horace William Baden Donegan (1900–1991), Bischof der Episcopal Diocese of New York
 Lonnie Donegan (1931–2002), britischer Skiffle-Musiker
 Paddy Donegan (1923–2000), irischer Politiker